Cobbe ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Cobbe (1920–1971), britische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Frances Power Cobbe (1822–1904), irische Sozialreformerin, Frauenrechtlerin und Pionierin des Kampfes gegen Vivisektion

Siehe auch:
 Cobbe-Porträt, Gemälde aus dem 17. Jahrhundert eines unbekannten Künstlers
 Cobb